Pajo kan syfta på följande:

 Pajo, en hund som anses som stamfader för Hälleforshund
 David Pajo, amerikansk musiker

Geografi

Bhutan 

 Pajo (ort i Bhutan), Punakha,

Filippinerna 

 Pajo River, vattendrag, Bohol, Province of Catanduanes, 
 Pajo (ort i Filippinerna), Centrala Visayas, Province of Cebu, 

Robotskapade Bhutanförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar